Johannes Rebmann ist der Name folgender Personen:

 Johannes Rebmann (Propst) (um 1467–1517), deutscher Theologe und Ordensgeistlicher
 Johannes Rebmann (Politiker) (1812–1890), Schweizer Politiker 
 Johannes Rebmann (Missionar) (1820–1876), deutscher Missionar, Sprachforscher und Geograph

Siehe auch:
 Johann Jakob Rebmann (1846–1932), Schweizer Politiker (FDP)
 Johann Rudolf Rebmann (1566–1605), Schweizer evangelischer Geistlicher, Heimatforscher und Schriftsteller